Jim Sanko (né le  à Sault-Sainte-Marie, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 1961 avec les Teepees de Saint Catharines dans l'Association de hockey de l'Ontario.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1961-1962 || Teepees de Saint Catharines || AHO ||17 ||6 ||5 ||11 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1962-1963 || Braves de Syracuse/St. Louis || EPHL ||66 ||7 ||13 ||20 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1963-1964 || Des Moines-Windsor || LIH ||61 ||19 ||37 ||56 ||68 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1963-1964 || Bulldogs de Windsor || LIH ||- ||- ||- ||- ||- ||6 ||1 ||3 ||4 ||19
|-
|1964-1965 || Oak Leafs de Des Moines || LIH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1965-1966 || Blades de Toledo || LIH ||2 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1966-1967 || Blades de Toledo || LIH ||57 ||19 ||45 ||64 ||20 ||10 ||0 ||7 ||7 ||22
|- 
|1967-1968 || Blades de Toledo || LIH ||72 ||34 ||42 ||76 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1968-1969 || Blades de Toledo || LIH ||72 ||24 ||53 ||77 ||28 ||8 ||6 ||3 ||9 ||2
|- 
|1969-1970 || Blades de Toledo || LIH ||69 ||22 ||26 ||48 ||41 ||3 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
|1970-1971 || Hornets de Toledo || LIH ||58 ||16 ||23 ||39 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en octobre 1941
Naissance à Sault-Sainte-Marie (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Oak Leafs de Des Moines
Joueur des Teepees de Saint Catharines
Joueur des Braves de Saint-Louis
Joueur des Blades de Toledo
Joueur des Hornets de Toledo
Joueur des Bulldogs de Windsor
Attaquant de hockey sur glace